Fleuré, commune française de l'Orne
 Fleuré, commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France